Cohen on the Telephone – cortometraggio del 1923 diretto da Lee De Forest
Cohen on the Telephone – cortometraggio del 1929 diretto da Robert Ross
Cohen on the Telephone – cortometraggio del 1929 diretto da David Aylott e E.F. Symmons